Gautier Dautremer (né en 1995), athlète français
 Joseph Dautremer (1860-1946), diplomate et voyageur français
 Marcel Dautremer (1906-1978), compositeur et chef d'orchestre français
 Rébecca Dautremer (née en 1971), illustratrice jeunesse française